Eoplacostegus zbyslavus är en ringmaskart som beskrevs av Ziegler 1984. Eoplacostegus zbyslavus ingår i släktet Eoplacostegus och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
zbyslavus